|-
| 155901 - ||  || 20 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155902 - ||  || 25 martie 2001 || Kitt Peak || 
|-
| 155903 - ||  || 26 martie 2001 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 155904 - ||  || 23 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155905 - ||  || 25 aprilie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155906 - ||  || 23 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 155907 - ||  || 27 iunie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 155908 - ||  || 13 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 155909 - ||  || 13 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 155910 - || 2001 OH || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155911 - ||  || 20 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 155912 - ||  || 20 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 155913 - ||  || 23 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 155914 - ||  || 22 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 155915 - ||  || 22 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 155916 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155917 - ||  || 21 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155918 - ||  || 22 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155919 - ||  || 31 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 155920 - ||  || 30 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155921 - ||  || 29 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155922 - ||  || 10 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 155923 - ||  || 14 august 2001 ||  || , 
|-
| 155924 - ||  || 11 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 155925 - ||  || 13 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 155926 - ||  || 15 august 2001 ||  || , 
|-
| 155927 - ||  || 13 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 155928 - ||  || 13 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 155929 - ||  || 14 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 155930 - ||  || 14 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 155931 - ||  || 14 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 155932 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155933 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155934 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155935 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155936 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155937 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155938 - ||  || 17 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 155939 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155940 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155941 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155942 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155943 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155944 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155945 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155946 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155947 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155948 - ||  || 21 august 2001 || Pic du Midi || Pic du Midi
|-
| 155949 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155950 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155951 - ||  || 22 august 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 155952 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155953 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155954 - ||  || 22 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155955 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155956 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155957 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155958 - ||  || 18 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155959 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155960 - ||  || 21 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155961 - ||  || 24 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155962 - ||  || 24 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155963 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155964 - ||  || 29 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 155965 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155966 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155967 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155968 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155969 - ||  || 23 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155970 - ||  || 23 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155971 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155972 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155973 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155974 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155975 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155976 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155977 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155978 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155979 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155980 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155981 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155982 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155983 - ||  || 24 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 155984 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155985 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155986 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155987 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155988 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155989 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155990 - ||  || 18 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155991 - ||  || 18 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 155992 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155993 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155994 - ||  || 11 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155995 - ||  || 9 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 155996 - ||  || 10 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 155997 - ||  || 12 septembrie 2001 ||  || , 
|-
| 155998 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155999 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156000 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-